Barfood Chile (fundada como Barfood, a mediados de 2019) es una empresa dedicada a la comercialización de diversos tipos de alimentos para perros y gatos. Ubicada en Santiago de Chile.

Reseña biográfica 
Actualmente solo funciona en la Región Metropolitana aunque tienen distribución de sus productos para todo Chile.

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Alimento para Mascotas